«Гвадалаха́ра» () — испанский футбольный клуб из одноимённого города, в одноимённой провинции в автономном сообществе Кастилия — Ла-Манча. Клуб основан в 1947 году, домашние матчи проводит на стадионе «Педро Эскартин», вмещающем 7 000 зрителей. В Примере команда никогда не выступала, лучшим результатом является 16-е в Сегунде в сезоне 2011/12.

Достижения 
 Сегунда B
 Вице-чемпион: 2010/11

Статистика сезонов

Известные игроки и воспитанники 
  Хосеба Арриага
  Мичел
  Родри
  Альваро Нуньес
  Брима Разак

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль клуба на futbolme.com

Футбольные клубы Испании